Doom je lahko:

 Doom (serija) - serija videoiger
 Doom (1993), prvi del
 Doom (2016), četrti del
 Doom (film) - akcijski znanstvenofantastični film režiserja Andrzeja Bartkowiaka
 Doom (vzdevek) - vzdevek nemškega glasbenika in bobnarja Christopha Schneiderja
doom metal, zvrst metala